Lisa Coleman (1960) – musicista statunitense
Lisa Coleman (1970) – attrice britannica